Капиккьони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Капиккьони, Джан-Карло (род. 1956) — сан-маринский политик.
  — американский игрок в лякросс.
  (1946—2021) — спортивный функционер.
  (1895—1977) — итальянский мастер музыкальных инструментов.